Polaris Dawn — планируемая пилотируемая космическая миссия космического корабля Crew Dragon.

Миссия будет управляться компанией SpaceX. Запуск намечен на лето 2023 года. В этой миссии запланирован первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта.

Экипаж 
В состав экипажа войдет миллиардер Джаред Айзекман — основатель и генеральный директор Shift4 Payments, участвовавший в космической миссии Inspiration4.

Примечания 

Dragon 2
Космический туризм
2023 год в космонавтике